Dickes ist der Familienname von:

 Bettina Dickes (* 1971), Rheinland-Pfälzische Politikerin (CDU) und Abgeordnete des Rheinland-Pfälzischen Landtags
 Michael Dickes (* 1967), US-amerikanischer Folk- und Rockmusiker

Siehe auch:
 Digges